Дисциплина масовни старт за мушкарце на 46. Светском првенству у биатлону у Нове Мјесто у Моравској, Чешка Република одржано је 17. фебруара 2013. године.

Систем такмичења 
Масовни старт за мушкарце, је трка у којој сви такмичари крећу у исто време. Стаза је дуга 15 км се четири гађања 2 из лежећег, затим два из стојећег става. Прво се гађа на мети са стартним бројем такмичара, а остала гађања по редоследу доласка до мета. Као и у спринту, казнени круг је 150 м за сваку промашену мету. Учествује само 30 такмичара (упола мање од потере јер сви крећуу исто време).

Квалификације 
Избор 30 такмичара у трци масовини старт врши се на следећи начин:
 Освајачи медаља у три појединачне трке на овом светском првенству
 Такмичари који се налазе у првих 15 на тренутно важећој листи Светског купа
 Према ИБУ бодовима постигнутим на овом Светском првенству до попуне броја од 30 такмичара.

Учествовало је 30 биатлонаца из 14 земаља на стази од 15 км.

Трка је бодована и за Светски куп 2012/13.у биатлону.

Резултати 

Такмичање је одржано са почетком у 15,00 часова

Извори 

Светско првенство у биатлону 2013.
Светски куп у биатлону 2012/13.